Estádio delle Alpi — estádio de Turim
 Magliano Alpi — comuna italiana do Piemonte
 Ponte nelle Alpi — comuna italiana do Vêneto
 San Gregorio nelle Alpi — comuna italiana do Vêneto

Desambiguações de topônimos